Лисицино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Костромская область 
 Лисицино — деревня в Кологривском районе.

Нижегородская область 
 Лисицино — деревня в Городецком районе.

Тамбовская область 
 Лисицино — посёлок в Мучкапском районе.

Тверская область 
 Лисицино — деревня в Лихославльском районе.

Ярославская область 
 Лисицино — деревня в Гаврилов-Ямском районе.